José Antonio Saraiva (1823-1895) – politico brasiliano
 José Hermano Saraiva (1919-2012) – scrittore, storico e avvocato portoghese
 José Saraiva Martins (n. 1932) – cardinale e arcivescovo cattolico portoghese